Manfred Walz ist der Name folgender Personen:

* Manfred Walz (Stadtplaner) (1940–2019), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Manfred Walz (Fußballspieler) (* 1962), deutscher Fußballspieler